Элес (в переводе с кырг. — «мечта») — музыкальная группа из города Фрунзе (ныне Бишкек). Одна из первых успешных и признанных народом музыкальных групп Кыргызской Республики.

История

Состав 
 Адиль Чекилов
 Актан Исабаев
 Нурлан Мамбетов
 Ильяс Аширбеков
 Нурлан Алымбеков

Дискография 
 «Ты мне нужна» (2000)
 «Подари мне любовь» (2001)
 «Кайдасын» (2002)
 «Аза» (2002, памяти Азамата Аширбекова)

См. также 
 The Rolls Band
 «Город 312»

Ссылки 
 Элес: Наша группа — аналог Фабрики звезд
 The M.A.P. о легендарных «Элес»
 The M.A.P — Новый Проект Салтанат Ашировой И Нурлана Мамбетова (STAYINALIVE.KG)
 Почему распалась группа «Элес»?
 Из Первых Уст. Интервью С Одним Из Основателей

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Киргизии
Поп-группы Киргизии